Neumannglansstare (Onychognathus neumanni) är en fågel i familjen starar inom ordningen tättingar.

Utbredning och systematik 
Neumannglansstare delas upp i två underarter med följande utbredning: 
 O. n. neumanni – norra Nigeria till Kamerun, Centralafrikanska republiken och västra Sudan
 O. n. modicus – Senegal till Mali och västra Niger

Status 
IUCN kategoriserar den som livskraftig.

Namn 
Artens svenska och vetenskapliga namn hedrar Oskar Rudolph Neumann (1867-1946), tysk ornitolog, upptäcktsresande och samlare i Östafrika 1892-1899.

Noter

Externa länkar 

Starar
Fåglar i etiopiska regionen